El Gobernador de Gagauzia () es el título del máximo dignatario político de la región autónoma de Gagauzia, en Moldavia.

Gobernadores de Gagauzia

Enlaces externos  
 gagauzia.md

Gagauzia
Gobernantes de Moldavia